U 96 (Kaiserliche Deutsche Marine), Duitse onderzeeboot in het begin van de 20e eeuw.
U 96 (Kriegsmarine), Duitse onderzeeboot tijdens de Tweede Wereldoorlog.
U96 (danceact), Duits dancemuziekproject.